Ниже представлен алфавитный список стран мира с названиями на русском и официальных/государственных языках соответствующей страны.

А

Б

В

Г

Д

Е

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Примечания

См. также 
 Страна
 Государство
 Список государств
 Код страны
 Алфавитный список стран и территорий
 Список зависимых территорий
 Список непризнанных государств
 Переименованные государства
 Список столиц мира
 Список стран, сортировка по площади
 Список стран, сортировка по численности населения
 Список стран, сортировка по плотности населения
 Список телефонных префиксов стран
 Список исчезнувших стран и территорий
 Список государственных языков
 Список виртуальных государств
 Происхождение названий стран
 :en:Template:Countries and languages lists

Списки стран